Oliven bezeichnet:

 die Früchte des Olivenbaums

Oliven ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Oliven (1860–1921), deutscher Mediziner, siehe Heil- und Pflegeanstalt Berolinum
 Fritz Oliven (1874–1956), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Oskar Oliven (1870–1939), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Olive